Kádár Béla (1877–1956) festő
Kádár Béla (1934) közgazdász, politikus